Alexander "Alex" Hugh Tobin (Adelaide, 3 de novembro de 1965) é um ex-futebolista e treinador de futebol australiano.

Carreira 
Jogou durante quase toda sua carreira no Adelaide City, entre 1984 e 2000. Teve passagens curtas por Parramatta Power e Northern Spirit até se aposentar dos gramados, aos 37 anos.

Seleção 
Pela Seleção Australiana, Tobin atuou por uma década. Foram, ao todo, 87 partidas e dois gols marcados pelos Socceroos.

Ele integrou a Seleção Australiana de Futebol na Copa das Confederações de 1997.

Títulos 
Austrália
Copa das Nações da OFC: 1996
Copa das Confederações: Vice - 1997

Futebolistas da Austrália
Naturais de Adelaide (Austrália)
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997